Янко Георгиев (Гьорев, Гьорчев) Дамянов Рензов е български зограф от Българското възраждане, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Принадлежи към големия зографски род Рензовци от дебърското мияшко село Тресонче. Син е на Георги Дамянов, при когото изучава занаята. Работи с брат си Яков и братовчедите си Даме и Иван Андрееви и Петър и Атанас Николови под ръководството на баща си и чичовците си, също известни зографи.

Изгражда заедно с брат си Яков църквите в село Гранчица, Крайници, „Св. св. Константин и Елена“ в Оморани (1894), манастира „Свети Архангели“ при Горно Чичово и други.

Умира в 1881 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Тресонче
Български иконописци
Представители на Дебърската художествена школа
Българи в Османската империя
Български творци от Македония
Рензови